Esta lista de municípios da Bahia por população está baseada no censo de 1991 do IBGE. Dos atuais 417 municípios baianos, os municípios de Barrocas e Luís Eduardo Magalhães não estão nessa lista pois não tinham sidos emancipados.

Populacao
Populacao
Bahia
1991 na Bahia